J46 peut faire référence à :
 Bicoupole décagonale gyroallongée (J46), une figure géométrique ;
 État de mal asthmatique, d'après la classification internationale des maladies ;
 Westinghouse J46, un turboréacteur américain produit par la Westinghouse Aviation Gas Turbine Division.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres